Il termine Nations Cup definisce diverse manifestazioni e premi sportivi:

 Nations Cup, torneo internazionale di rugby a 15 che si tiene dal 2006
 Nations Cup, torneo internazionale di calcio soppresso dopo la prima edizione del 2011
 Nations Cup, trofeo motoristico internazionale